Кошаковские () — село в Добротворской поселковой общине Червоноградского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 106 человек. Занимает площадь 0,267 км². Почтовый индекс — 80411. Телефонный код — 3254.

Ссылки 
 Кошаковские на сайте Верховной рады Украины